Второй дивизион Чили 1966 () — 15-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Кокимбо Унидо», вылетевший из Примеры, а также «Антофагаста Портуарио», «Депортес Консепсьон» и «Лота Швагер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1966
Спорт в Чили в 1966 году
Чили